Mère et Fils () est un film muet allemand réalisé par Carl Froelich (1924)
 Mère et Fils () est un film russe réalisé par Alexandre Sokourov (1997)
 Mère & Fils est une pièce de théâtre française créée en 2001 à la Comédie-Caumartin par le duo Les Bodin's
 Mère et Fils () est un film roumain réalisé par Călin Peter Netzer (2013)

Voir aussi